

Persone 
 Abdoulie Sanyang –calciatore gambiano, attaccante
 Amadou Sanyang – calciatore gambiano, centrocampista
 Fafa Sanyang – politico gambiano

Geografia 
 Sanyang – città cinese
 Sanyang – villaggio gambiano

Altro 
 SanYang Motor – azienda taiwanese che produce principalmente scooter, moto e ATV